Парибени () — фамилия. Носители:

 Парибени, Джулио Чезаре (1881—1964) — итальянский композитор и музыкальный педагог.
 Парибени, Роберто (1876—1956) — итальянский историк, археолог, музеолог.